Les Choses simples, un film russe d'Alekseï Popogrebski (2007) ;
 Les Choses simples, une chanson de Jenifer (2018) ;
 Les Choses simples, un film français d'Éric Besnard (2023).